Název Studénka má více sídel:
 Studénka, město v okrese Nový Jičín
 Studénka (Štoky), část městyse Štoky v okrese Havlíčkův Brod
 Studénka (Nová Paka), část města Nová Paka v okrese Jičín
 Studénka (Bakov nad Jizerou), část obce Bakov nad Jizerou v okrese Mladá Boleslav

Související články 
 studánka

Externí odkazy